Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 25 dans le monde.

 Route fédérale 25 en Allemagne
 U.S. Route 25 aux États-Unis
 Interstate 25 aux États-Unis
 Route européenne 25
  dans certains départements, en France
 Route 25 en Islande
 Route magistrale 25 en Serbie
 Route principale 25 en Suisse
 Route régionale 25 en Tunisie
  dans certains pays